Balaklava (Sebastopol), een district in Sebastopol
Balaklava (Australië)
Balaklava (Jamaica)
Slag bij Balaklava
Bivakmuts (ook wel balaclava), een muts die het hele hoofd afdekt, op het gezicht of alleen de ogen na